Miejscowości w USA:
 Rockcreek – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Rockcreek (ang. Rockcreek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wells